Antonio Niccolini kan syfta på:

* Antonio Niccolini (1701–1769), italiensk abbot, jurist och lärd
 Antonio Niccolini (1772–1850), italiensk arkitekt och gravör